Paolo Fresu – musicista italiano
Paolo Fresu – pittore italiano